Hans Nissen ist der Name folgender Personen:

* Hans Nissen (Comiczeichner) (* 1976), finnischer Comiczeichner 
 Hans Nissen (1788–1857) (1788–1857), Person der Dänischen Bewegung in Nordschleswig
 Hans Friedrich Nissen (1767–1848), deutscher Theologe
 Hans Hermann Nissen (1893–1980), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Hans J. Nissen (* 1935), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Hanns-Heinz Nissen (1905–1969), deutscher Sänger (Bariton)